Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН) — объединение научно-исследовательских институтов РСФСР. Ассоциация существовала в разной форме с 1924 по 1930 год. В 1929—1930 годах большинство институтов РАНИОН вошли в состав Коммунистической академии.

История 
15 мая 1924 года решением Государственного ученого совета Наркомпроса при ФОН МГУ была создана Ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук, объединившая первоначально семь научно-исследовательские институтов социально-экономического профиля — экономики, советского права, языковедения и истории литературы, археологии и искусствознания, философии, экспериментальной психологии, сравнительной истории литературы и языков Запада и Востока. Позже в состав РАНИОН вошли институты этнических и национальных культур народов Востока, землеустройства и переселения, сельскохозяйственной экономики. Ассоциация была создана с целью поставить под контроль органов Советской власти деятельность крупнейших обществоведческих учреждений, в которых, наряду с марксистами, работали многие ученые — представители «буржуазной школы». Институты ассоциации издавали «Труды», «Ученые записки», журналы, монографии научных работников. С 1925 года в АНИОН функционировала аспирантура.

Постановлением СНК РСФСР от 24 ноября 1926 года АНИОН была выделена из 1-го МГУ и переименована в Российскую ассоциацию научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН). В ходе реорганизации и укрупнения в 1926—1927 годах в РАНИОН вошёл ещё ряд институтов гуманитарного профиля.

В задачи РАНИОН входили: организация научных исследований по общественным наукам, изучение отдельных вопросов в этой области, выдвигаемых потребностями государства, подготовка научных кадров и популяризация научных знаний по общественным наукам.

В 1929—1930 годах большинство институтов РАНИОН вошли в состав Коммунистической академии. Постановлением коллегии Наркомпроса РСФСР от 3 марта 1930 года РАНИОН была переименована в Российскую ассоциацию научно-исследовательских институтов материальной, художественной и речевой культуры (РАНИМХИРК), а затем 26 октября того же года была ликвидирована.

Руководители 
Во главе РАНИОН стоял Президиум, в который входили: М. Н. Покровский (председатель до 1927), В. П. Волгин, Н. Я. Марр, Ф. Н. Петров, И. Д. Удальцов, В. М. Фриче (председатель с 1927), Д. А. Магеровский (заместитель председателя).

Структура 
В разные годы в состав РАНИОН входили следующие научные учреждения:
 Институт истории
 Институт научной философии
 Институт советского права (см. Институт права АН СССР)
 Институт экономики
 Институт языка и истории литературы
 Институт художественной культуры
 Восточно-педагогический институт
 Институт истории искусств
 Институт музыкальной науки
 Государственная академия художественных наук
 Институт археологии и искусствознания
 Институт сравнительного изучения литературы и языков народов Запада и Востока
 Институт сельскохозяйственной экономики
 Географо-экономический институт
 Институт землеустройства и заселения
 Институт этнических и национальных культур народов Востока СССР
 Институт методологии ленинизма и марксизма
 Государственная академия истории материальной культуры

Примечания

См. также 
 Коммунистическая академия

Литература

Ссылки 
 [dic.academic.ru/dic.nsf/sie/14512/%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9E%D0%9D РАНИОН] // Советская историческая энциклопедия
 РАНИМХИРК. Государственный архив Российской Федерации

Образование в СССР
Научные институты
Организации, основанные в 1924 году
Организации, закрытые в 1930 году